Elenkin kan som auktorsförkortning betyda:

 Alexander Elenkin
 Alexander Aleksander Alexandrovich Elenkin

Robotskapade auktorsförkortningar